Chana Kowalska (1907-1942), est une peintre française, d'origine polonaise, émigrée de l'Empire russe ; 
 Faustine Kowalska (1905-1938) est une religieuse polonaise de la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde ; 
 Kasia Kowalska (1973-), de son vrai nom Katarzyna Kowalska, est une chanteuse polonaise ;
Monika Kowalska (1976-), est une lutteuse polonaise.

Voir aussi 
 Kowalski, version masculine du patronyme